Velitchko, Velichko ou Veličko (alphabet cyrillique : Величко) peut faire référence à :

Personnalités

Nom de famille 

 (1860-1903), explorateur et éditeur russe ;
 (né en 1937), personnalité politique soviétique ;
Olga Velichko (née en 1965), escrimeuse russe.

Prénom 

 (1928-2022), sculpteur bulgare ;
Velichko Cholakov (né en 1982), haltérophile bulgaro-azerbaïdjanais ;
 (1986- ), footballeur bulgare.

Voir aussi 

Patronyme russe
Prénom bulgare
Prénom masculin
Homonymie de prénom